Спор — то же, что дискуссия.

Имя 
 Спор (математик) — античный математик, исследователь квадратуры круга.
 Спор (кастрат) — вольноотпущенник, фаворит и «жена» императора Нерона.

См. также 
 Споры (значения)